2 miejscowości w Estonii:
 Neeruti – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina.
 Neeruti – wieś w prowincji Valga, w gminie Palupera.